Фредери́ка Пиеда́де (; род. 5 июня 1982, Фару, Португалия) — португальская теннисистка. Победительница 30 турниров ITF (11 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Фредерику длительное время тренировал её отец — Мигел Орта.

Самым запоминающимся моментом в карьере португалка называет дебют в квалификации турнира Большого шлема. Самым важным моментом в профессиональной карьере называет первый взрослый титул.

Среди проблем не позволивших ей войти в Top100 одиночного рейтинга Пиедаде называет, во-первых, привычку излишне безопасно строить календарь своих выступлений — не рискуя лишний раз заявляться на более статусные соревнования, а во-вторых несколько некстати случившихся пропусков соревнований из-за травм, произошедших в момент достижения высших для себя строчек рейтинга.

Среди теннисных кумиров выделяет Штеффи Граф и Стефана Эдберга.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (23)

Победы (11)

Поражения (12)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (39)

Победы (19)

Поражения (19)

Несыгранные (1)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Блог о теннисистке.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся 5 июня
Теннисисты Португалии
Родившиеся в Фару